Nauendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Nauendorf, Wettin-Löbejün – tidigare kommun, ort, Wettin-Löbejün, Sachsen-Anhalt, 
 Nauendorf, Thüringen – kommun, Thüringen,